Ву́лиця Комко́ва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Комкова — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Комкова — вулиця в місті Херсон.

Вулиці, названі на честь людей